Парижский отсчет (фр. Le jour attendra, англ. Paris Countdown) французско-бельгийский триллер режиссёра Эдгара Мари, снятый в 2013.

Сюжет 
Два закадычных друга Милан и Виктор — владельцы парижского ночного клуба, задолжали Вилфреду — владельцу японских ресторанов, крупную сумму денег. Находясь в безвыходном положении, друзья пошли на рискованную сделку. Они соглашаются подработать курьерами и перевезти деньги в Мексику. Получателем посылки является Серки — бандит и психопат, некогда промышлявший в Париже, и на старости лет решивший отойти от дел. Взамен на это им предложили простить долг. Но не тут то было. Почти полностью выполнив задание, друзья попадают в передрягу — при передаче посылки, их всех берет с поличным мексиканская полиция. Под пытками Милана заставляют дать показания против Серки, после чего их с Виктором отпускают, а Серки получает пожизненный срок. Между друзьями сразу возникает ссора, где Виктор, на самом деле втянутый в эту историю по вине Милана, заявляет, что больше не желает поддерживать с Миланом отношений…

Но, спустя 6 лет, Серки неожиданно выходит на свободу и приезжает в Париж. Его цель одна — отомстить. И тут друзьям приходится снова помириться и объединиться, чтобы выжить и спасти не только себя, но и свои семьи.

В ролях

Ссылки 

Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-триллеры Бельгии
Фильмы на французском языке
Фильмы  Франции 2013 года
Фильмы  о Париже
Фильмы Бельгии 2013 года